Калиты — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Калиты — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Калиты — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Калиты — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Калиты — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Калиты — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Калиты — деревня в Даниловском районе Ярославской области.